Cascavel – specie di serpente

Geografia

Cascavel – municipio dello stato del Ceará
Cascavel – municipio dello stato di Paraná